La saison 2012-2013 du Championnat de Roumanie de football est la  de la première division roumaine. Le championnat rassemble les dix-huit meilleures équipes du pays au sein d'une poule unique, où chaque club rencontre tous ses adversaires deux fois, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les quatre derniers du classement sont relégués et remplacés par les quatre meilleurs clubs de deuxième division.

C'est le FC Steaua Bucarest qui remporte la compétition après avoir terminé en tête du classement final, avec seize points d'avance sur le Pandurii Târgu Jiu et dix-sept sur le FC Petrolul Ploiești, vainqueur de la Coupe de Roumanie. Il s'agit du  de champion de Roumanie de l'histoire du Steaua.

Les clubs participants

Compétition

Classement 
Le classement est établi en utilisant le barème suivant :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top width=50%|

|}
 Le club du Rapid Bucarest n'obtient pas la licence de la part de la fédération roumaine pour participer à l'édition 2013-2014 du championnat et est donc relégué en deuxième division.

Matchs 

|}

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Roumanie de football

Liens externes 
  Page sur RSSSF
  Fiche sur RomanianSoccer

Championnat de Roumanie de football
Roumanie
Sport en Roumanie en 2012
Sport en Roumanie en 2013